Borik est un toponyme qui peut désigner :
 Borik, un quartier de Banja Luka en Bosnie-Herzégovine ;
 Borik, un village de Croatie situé dans la municipalité de Mikleuš, comitat de Virovitica-Podravina.